Nazari ist der Familienname folgender Personen:

 Amin Nazari (* 1993), philippinischer Fußballspieler
 Bartolomeo Nazari (1693–1758), italienischer Maler des Spätbarock
 Luigi Nazari di Calabiana (1808–1893), Erzbischof von Mailand
 Maliheh Nazari (1931–2006), iranische Theater- und Filmschauspielerin
 Nazrul Nazari (* 1991), singapurischer Fußballspieler
 Poorya Nazari (* 1986), kanadischer Pokerspieler
 Rahman Ali Nazari (* 1984), afghanischer Fußballspieler